Stojanow () – bułgarskie nazwisko oraz toponim w Rosji

Osoby 
 Aleksandyr Stojanow – bułgarski brydżysta
 Angeł Stojanow – bułgarski skoczek narciarski, olimpijczyk
 Borisław Stojanow – bułgarski kolarz
 Cwetan Stojanow – bułgarski wioślarz
 Dimityr Stojanow – bułgarski prawnik i polityk
 Iwan Stojanow – bułgarski piłkarz
 Iwan Stojanow – bułgarski piłkarz
 Kiro Stojanow – macedoński duchowny rzymskokatolicki
 Kostadin Stojanow – bułgarski piłkarz
 Petyr Stojanow – bułgarski prawnik i polityk
 Wasił Stojanow – bułgarski siatkarz
 Weselin Stojanow – bułgarski kompozytor
 Władisław Stojanow – bułgarski piłkarz

Toponim 
 Stojanow – chutor w obwodzie rostowskim

Zobacz także 
 Stojanowa – żeńska forma nazwiska
 Stojanowo

Strony ujednoznaczniające